Зимний:

Белоруссия 
 Зимний — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Зимний — посёлок в Коношском районе Архангельской области.
 Зимний — посёлок в Гаринском городском округе Свердловской области.

Разное 
 Зимний дворец — дворец в Санкт-Петербурге, бывшая резиденция российских императоров.
 Зимний мост
 Зимний переулок
 Зимний (салат) — другое название салата «Оливье».

См. также 
 Зимнее
 Зимняя